Гран-при Великобритании 1985 года — восьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1985 года. Прошёл на трассе Сильверстоун в Нортгемптоншире, Великобритания. Соревнования состоялись 21 июля 1985 года.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Великобритании